Douglas-Home ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Douglas-Home (1903–1995) 14. Earl of Home, britischer Politiker und Premierminister (1963–1964)
 David Douglas-Home, 15. Earl of Home (1943–2022), britischer Geschäftsmann und Mitglied des Oberhauses
 James Douglas-Home, 28. Baron Dacre (1952–2014), englischer Adliger, Trainer für Rennpferde und Pferderennsport-Korrespondent
 Mark Douglas-Home (* 1951), britischer Journalist und Schriftsteller
 Rachel Douglas-Home, 27. Baroness Dacre (1929–2012), britische Politikerin (Labour Party)
 William Douglas-Home, britischer Soldat und Dramatiker, Ehemann von Rachel Douglas-Home